Il singolare del torneo di tennis Weiden Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jiří Vaněk che ha battuto in finale Hugo Armando 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Jiří Vaněk (Campione)
 Daniel Elsner (primo turno)
 Tomas Behrend (primo turno)
 Tomáš Zíb (secondo turno)

 Jan Vacek (quarti di finale)
 Ota Fukárek (primo turno)
 Petr Kralert (secondo turno)
 Hugo Armando (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Weiden Challenger 2001